Krafty Kuts (настоящее имя Мартин Ривз) — английский диджей и музыкант.

В 2006 году на его собственном лейбле Against the Grain вышел его первый альбом Freakshow, участие в котором приняли Tim Deluxe и Ashley Slater из английской группы Freak Power. Также он принимал участие в альбоме диджея A Skillz и вместе с ним выпустил альбом Tricka Technology

Дискография

Альбомы 
 A-Skillz + Krafty Kuts — Tricka Technology (Finger Lickin) (2003)
 Krafty Kuts — Freakshow (Against The Grain) (2006)
 Krafty Kuts — Freakshow (Liberator Music) Big Day Out Ltd Edition Release, Australia Only
Krafty Kuts & Chali 2na — Adventures of a Reluctant Superhero (2019)

Синглы 
 Krafty Kuts — The Funky Elements EP (FSUK)
 Krafty Kuts — Return of the Elements EP (FSUK)
 Krafty Kuts — Wild in the Aisles EP (FSUK)
 Krafty Kuts — Gimme the Funk (Southern Fried)
 Krafty Kuts — Ya Don’t Stop (Lacerba — Promo only)
 Krafty Kuts — Chunks of Funk/Back to the top (Lacerba Promo Only)
 Krafty Kuts — Salsa Boogaloo (Lacerba Promo Only)
 Krafty Kuts — Step It Up feat. TC Islam (Lacerba Promo Only)
 Krafty Kuts — Ghetto Funk (Always Read The Label)
 Not Just Gigolos — Stop the Nonsense (Howlin 7")
 Not Just Gigolos — Take me to the disco (Howlin 7")
 Not Just Gigolos — Can’t You See (Howlin 7 ")
 Not just Gigolos — Passion Eternal (Against the Grain Promo Only)
 Atari Playboys — Be There in Ten Minutes/The Funk Is (ATG Promo Only)
 Krafty Kuts — Dangerous/Funky Ass Beats (Finger Lickin')
 Krafty Kuts — Ill Type Sound/Snatch It/Keep It On/Come Alive (FLR)
 Krafty Kuts — Street Freaks/Get Funky (Against the Grain)
 Krafty Kuts — Lock the Hype/Smash your Breaks (Against the Grain)
 Krafty Kuts — Don’t Stop/ Funky Ass Beats (Ed Solo Breaks Mix) (ATG)
 Krafty Kuts & A.Skillz — Peaches (Finger Lickin' Funk)
 Krafty Kuts & A.Skillz-Gimme The Breaks/Tricka Technology (FLR)
 Krafty Kuts & A.Skillz -Tricka Technology & Ain’t It Funky Remixes/Fort Knox 5 & Ed Funk (FLR)
 Krafty Kuts — Lost Plates EP (ATG)
 Krafty Kuts & C5 Joyriders — Take It (ATG)
 Krafty Kuts & Skool Of Thought — Soundcheck (Supercharged)
 Krafty Kuts & Ed Solo — Bunkabusta (Against The Grain)
 Krafty Kuts — Rip U Apart / The ILL Funk (Deep Cut Recordings)
 Krafty Kuts — Uptight / Where’s The Noise (Deep Cut Recordings)
 Krafty Kuts & Tim Deluxe — Bass Phenomenon (ATG)Orig & Jesse Rose Remix
 Krafty Kuts & Tim Deluxe — Bass Phenomenon (ATG)Friction Remix/The Funk Is
 Krafty Kuts Feat Yolanda — Tell Me How You Feel (ATG) Orig & Basketball Jam
 Krafty Kuts Feat Yolanda — Tell Me How You Feel (ATG) Kid Kenobi & Rogue Element & Young Punx Remix
 Krafty Kuts Feat Dynamite MC — There They Go (ATG) & Accapella
 Krafty Kuts Feat Dynamite MC — There They Go (ATG) Bodysnatchers Remix
 Krafty Kuts & DJ Icey — Through The Door — (Supercharged)
 Krafty Kuts — Freakshow 2007 Remix / Bring Back The Funk/ DJ Tools (ATG)
 Krafty Kuts vs The Freestylers — Dynamite Love — Liberator Music Oz Only
 Krafty Kuts vs The Freestylers — Dynamite Love/Beerchucker (ATG) July 8

Remixes 
 Laid Back — Wait for the Break (Bolshi)
 Sounds of Vancouver — Take It (Manifesto/Against The Grain)
 Stakker Humanoid — Humanoid (Jumpin' and Pumpin')
 Flying Steps — In the Arena (Jive/Pepper)
 Jurassic 5 — Quality Control (DMC)
 Elwood — Sun Down (Palm Pictures)
 Utah Saints — Power to the Beats (Echo/Chrysalis)
 Utah Saints — Funky Music (Echo/Chrysalis)
 Detroit Grand Pubahs — Sandwiches (Jive/Pepper)
 Arthur Baker — Breakers Revenge (DMC)
 Big Yoga Muffin — Tragedies of Life- Promo Only (Echo/Chrysalis)
 2 in Da Bush — In Effect (Finger Lickin')
 Flint — Everybody’s Funkin' (Finger Lickin')
 Dead Prez — Bigger than Hip Hop (DMC)
 Furry Phreaks — Soothe (FSUK)
 Eric B & Rakim — I Know You Got Soul (Sidewalk)
 JVC Force — Strong Island (Sidewalk)
 Resident Filters — Get on It (Lacerba)
 Captain Funk — Twist and Shout (Reel Musiq)
 Tin Man — 18 Strings (DMC)
 Angel Lee — What’s Your Name (WEA)
 Praga Khan — Injected With Poison (Nukleuz)
 Friendly — The Bump & Grind (Fat! Recordings)
 Freestylers — Punks (Against The Grain)
 Santos — No Ticket No Ride (Mob)
 Junior Senior — Move Your Feet (Crunchy Frog)
 The Showtime EP — Krafty Kuts & The Mexican Remix(Dynamo Productions)
 Afrika Bambaata — Funky Heroes (Acetate)
 Influenza — Prozac Nation (Pure Phunk)
 Afrika Bambaata — Radio Free (A.Skillz & Krafty Kuts Mix) -(Fort Knox 5 Rec)
 Loose Cannons — Got It All Wrong (Fat Fox)
 IVD — Inspiration (Deep Cut Recordings)
 Fatboy Slim — Champion Sound (Skint)
 Young Punx — Rock All (MofoHifi)
 Scratch Perverts — Stand By (Supercharged)
 Fatboy Slim — Ya Mama (2005 Skint) Fatboy Slim’s Greatest Remixes
 Ed Solo & Skool Of Thought — When I Was A Yout (ATG)
 Krafty Kuts — Freakshow (ATG)

Unreleased Edits, Re-Rubs & Remixes 
 Tim Healy & Marc Adamo -Ghetto Blaster (Krafty Kuts Re-Rub)
 Nadastrom — Pussy (Krafty Kuts Re-Rub)
 A-Trak — Say Whoa — Krafty Kuts Remix
 Laidback Luke&Steve Angello vs Robin S-Show Me love(KK Remix)
 Deadmau5 & MC Flipside- Hi Friend (Krafty Kuts Re-Rub)
 Micky Slim — Downward Wonk (Krafty Kuts Re-Rub)
 Micky Slim — Hit The Club (Stupid Fresh Remix Krafty Kuts Rub)
 Micky Slim & Marc Brown-U Know What’s Up(Krafty Kuts Remix)
 South Rakkas Crew — Mad Again- Krafty Kuts vs Fake Blood Remix
 Fake Blood — Blood Splashing (Krafty Kuts Re-Rub)
 Fake Blood — Mars — Krafty Kuts vs Beatvandals Mix
 Autodidakt — S**T Your Rack- Krafty Kuts vs Proxy Mix
 Proxy — Dancing In The Dark — Krafty Kuts Remix
 Slyde — Frequency — Krafty Kuts Re-Rub
 Plump DJ’s Vs Krafty Kuts & Dynamite MC — Intermission
 Hot Chip — Ready For The Floor — Krafty Kuts Re — Rub
 Parker — Western Soul (Miles Dyson Mix) — Krafty Kuts Remix
 Miles Dyson — Anthem — Krafty Kuts & Adsorb Remix
 Rye Rye — Wassup Wassup — Crookers vs Krafty Kuts Mix
 Crookers vs Ursula 1000 — Want You To Push It — Krafty Kuts Remix
 Crookers vs Kriss Cross — Jump — Krafty Kuts Remix
 Crookers — Knobbers — Krafty Kuts Re-Rub
 Machines Don’t Care — Afro Jackers — Krafty Kuts Mix
 Herve — Cheap Thrills — Krafty Kuts Re-Rub
 Herve — Get Up — Krafty Kuts Re-Rub
 Larry T Feat Princess Superstar — Licky Better — Herve vs Krafty Kuts Remix
 Top Billin — Bitches Up In Here — Krafty Kuts Remix
 Larry T Feat Princess Superstar — Licky Better — Herve vs Krafty Kuts Remix
 Mstrkrft — Vu Vu Vu — Krafty Kuts Remix
 Jude Sebastien — Rubberman — Krafty Kuts Re-Rub
 Prodigy vs Twocker — Smack My Bitch Up — Krafty Kuts Re-Rub
 Coburn vs Twocker — We Interrupt This — Krafty Kuts Re-Rub
 CJ Bolland vs Twocker — Sugar Daddy — Krafty Kuts Re-Rub
 Gunman vs Twocker — 187 Lockdown — Krafty Kuts Re-Rub
 Sebastien Leger — Falling Down — Krafty Kuts Re-Rub
 The Subs — F**k That S**t — Krafty Kuts Re-Rub
 Alex Metric — Stressed Thriller — Krafty Kuts Re-Rub
 Alex Metric — We R Prostitutes — Krafty Kuts Re-Rub
 Alex Metric — Monster Hospital — Krafty Kuts Re-Rub
 Stupid Fresh — Get The F**k Up — Krafty Kuts Re-Rub
 Shadowdancer — Soul Acides Club — Krafty Kuts Re-Rub
 Shadowdancer — Are We Now — Krafty Kuts Re-Rub
 Boys Noize — Shine Shine — Krafty Kuts Re-Rub
 Drumattics vs Lisa — People Hold On — Krafty Kuts Remix
 Hook & Sling — Hooked Up — Krafty Kuts Re-Rub
 The Kills-Cheap & Cheerful-Sebastian Mix (Krafty Kuts Re-Rub)
 Sebastian — Baba O’Reily (Krafty Kuts Remix)
 Sebastian — Momy — Krafty Kuts Re -Rub
 DJ Medhi — Signatune — Krafty Kuts Remix
 Justice — Stress Auto Remix (Krafty Kuts Edit)
 Justice — DVNO — Krafty Kuts Remix
 Justice — Phantoms Pt 2 — Krafty Kuts Re-Rub
 ZZT — Lower State Of Consciousness — Krafty Kuts Re-Rub
 Swen Webber — Samba Da Bochum — Krafty Kuts Re-Rub
 Armand Van Helden Vs M Class — Koochy — Krafty Kuts Re-Rub
 Basskleph vs Dre — You Can Do It — Krafty Kuts Re-Rub
 Partyshank — Penis vs Vagina — Krafty Kuts Re-Rub
 Dirty Funker — Enter Sandman — Krafty Kuts Re-Rub
 The Doors vs Dirty South — This Is The End — Krafty Kuts Re-Rub
 Josh Wink — Higher State — Krafty Kuts Remix
 Chromeo — Needy Girl — Krafty Kuts Remix
 The Clash — Should I Boot — Krafty Kuts Remix
 Krafty Kuts — A Krafty Symphony

Mix Albums 
 Smirnoff Promo Mix With A.Skillz
 Slam the Breaks On (Lacerba)
 Slam the Breaks On II (Lacerba)
 Ministry Interactive Playstation 2 (Ministry of Sound)
 These Are The Breaks (DMC) (2003)
 Boxfresh Exclusive Mix with A Skillz
 Circus vs Chibuku (Mixed by Yousef & Krafty Kuts) (Carioca)
 Fuzzy Breaks (Mixed by Krafty Kuts & Q45) (Central Station Records)
 FabricLive.34 (2007)
 Fabric Radio Promo Mix Only
 Back To Mine (DMC) (2008)
 Against The Grain (Against The Grain Records)(2009)

Сеты 
 Smirnoff Promo Mix With A.Skillz
 Slam the Breaks On (Lacerba)
 Slam the Breaks On II (Lacerba)
 Ministry Interactive Playstation 2 (Ministry of Sound)
 These Are The Breaks (DMC)
 Boxfresh Exclusive Mix with A Skillz
 Circus vs Chibuku (Mixed by Yousef & Krafty Kuts) (Carioca)
 Fuzzy Breaks (Mixed by Krafty Kuts & Q45) (Central Station Records)
 Fabric Live 34
 Fabric Radio Promo Mix Only
 Back To Mine (DMC)
 Krafty Kuts — Fresh Kuts Volume 1-6 (Последний 20/02/2013)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на MySpace